Парламентарни избори у Италији 1963. су одржани 9. фебруара 1963.

Резултати

Избори за Дом посланика

Избори за Сенат 

Избори у Италији
1963.